Heinrich Ernst Boeters ist der Name folgender Personen:

* Heinrich Ernst Boeters (Mediziner) (1850–1932), deutscher Chirurg
 Heinrich Ernst Boeters (Theologe) (1893–1945), deutscher Theologe und Kirchenfunktionär